Dane Searls (22 februari 1988 – 25 november 2011) was een Australisch BMX'er. Searls was op het moment van zijn overlijden een van de grootste talenten in het onderdeel Dirt.

Hij overleed nadat hij op 23 november had geprobeerd om vanaf een balkon in een zwembad te duiken. Searls kwam net voor het zwembad op het beton terecht en liep hierbij ernstige hoofd- en rugwonden op. Na twee dagen in comateuze toestand te zijn gehouden overleed hij op 23-jarige leeftijd.

Australisch BMX'er